Сакалов — фамилия. Известные носители:
 Сакалов, Владимир Тарасович (род. 1954) — советский украинский футболист, нападающий
 Сакалов, Махмуд Султанович (род. 1950) — российский государственный и политический деятель